Luca Marini (Urbino, 1997. augusztus 10.) olasz motorversenyző, a MotoGP-ben versenyez a Mooney VR46 Racing csapat színeiben. Anyai féltestvére Valentino Rossi.

Pályafutása

Motor

Fiatalon 
2004-ben debütált a junior minimoto Európa-bajnokságban Hollandiában, ötödik helyen végzett, ugyan ebben az évben megnyerte a Telethonnak endurance versenyt, majd a 6. helyen végzett az olasz minimoto Európa-bajnokság regionális válogatóján. 2008-ban részt vett a Honda Junior kupán, ahol néhány futamot megnyert, míg 2010-ben az olasz mini bajnokságban indult a Team Gresini 125 köbcentis Honda négyütemű motorjával. 2011-ben az olasz MiniGp80 bajnokságban hat futamból hat pole pozíciót és hat győzelmet szerzett, ezzel megszerezve az országos címet. 2012-es olasz gyorsasági bajnokság a Moto3-as bajnokságában a nyolcadik helyen zárt, majd a követkő évben a negyedik helyen végzett hat dobogós helyezéssel. 2013-ban szabad kártyásként a Twelve Racing pilótájaként részt vett a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriájában a San Marinó-i nagydíjon.

2014-ben igazolt a spanyol CEV Moto3-as sorozatba, majd 2015-ben a Moto2-es Európa-bajnokságra a Paginas Amarillas HP 40 Junior csapatával indult.

Világbajnokságok 
2013 után 2015-ben is elindult a San Marinó-i nagydíjon, de most a Moto2-es kategóriában egy Kalex motorral. 2015. december 2-án jelentették be, hogy a VR46 Riders akadémia tagjaként 2016-ban a Moto2-es Forward Racing versenyzője lesz. 2018 és 2020 között már a VR46 Racing Team versenyzőjeként versenyzett és utolsó Moto2-es idényében az összetett bajnokságban ezüstérmes lett.

2021-ben debütált a királykategóriában továbbra is a VR46 Racing Team versenyzőjeként egy Ducatival. Ausztriában ötödik helyen ért célba, ami a legjobb eredménye volt a szezon során és az összetett bajnokság 19. helyén végzett.

Autó
2019, 2020 és 2022-ben részt vett a Gulf 12 órás autóversenyen és mind a három alkalommal kategóriájában a 3. lett csapattársaival.

Eredményei

Statisztika 

* A szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Teljes Gulf 12 órás-eredménylistája

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

1997-ben született személyek
Olasz motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
Élő személyek